Prabu Menang (Merapi Timur), een plaats in Indonesië
Prabu Menang (Lubai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing